Liste Swadesh de 207 mots en français et en italien, accompagnée d'une colonne prononciation utilisant l'alphabet phonétique international.

Présentation

Liste

Orthographe 
Lorsque les mots ont des formes multiples (conjugaison des verbes, accords en genre ou en nombre, déclinaisons), l'orthographe retenue est la suivante :
 verbes : infinitif
 autres mots : neutre ou masculin, singulier, nominatif (sujet)
Pour les cas particuliers (pas d'infinitif, nom féminin, nom toujours au pluriel par exemple), c'est la forme la plus simple qui est utilisée.

Voir aussi

Bibliographie 
 Mini dictionnaire français-italien / italien-français, Hachette & de Agostini, Paris 2003 - 
 Les langages de l'humanité (Michel Malherbe), Robert Laffont, Paris 1995 -

Article connexe 
 Italien

Liens externes 
  Dictionnaires d'italien (Lexilogos)
  Wiktionnaire : Liste Swadesh
  Wikizionario (Wiktionnaire italien)

Italien
Langue italienne
Swadesh